Voici la conjugaison du verbe  (« délier ») à la voix moyenne, donc . C’est le modèle des verbes thématiques au radical terminé par  et .

La voix moyenne ne diffère en grec de la voix passive qu’au futur et à l’aoriste.

Indicatif

Impératif

Subjonctif 

Le subjonctif statique est une forme périphrastique composée du participe statique moyen-passif et du subjonctif présent du verbe εἶναι « être ».

Optatif 
Rappel : les désinences sont secondaires. 

L’optatif statique est une forme périphrastique composée du participe statique moyen-passif et de l’optatif présent du verbe εἶναι « être ».

Infinitif

Participe 

Retour à Conjugaisons du grec ancien (tableaux).

Conjugaison du grec ancien